Kabinett Janukowytsch steht für folgende Regierungen der Ukraine:

 Kabinett Janukowytsch I, November 2002 bis Januar 2005
 Kabinett Janukowytsch II, August 2006 bis Dezember 2007